El aumento de pecho puede referirse a:
 Aumento de senos natural, tratamiento hecho con productos herbarios;
 Implante de mama, prótesis usada en cirugía estética.